6-й драгунский Глуховский императрицы Екатерины Великой полк — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии. Старшинство — c 30.08.1668 г.

История полка 

 Сформирован в 28.06.1783 из малороссийских казаков как Глуховский легкоконный полк.
 С 09.02.1784 — Глуховский карабинерный полк.
 Участвовал в Русско-турецкой войне 1787-91.
 С 29.11.1796 — Глуховский кирасирский полк.
 С 31.10.1798 — Кирасирский ген. от кавалерии Михельсона 1-го полк.
 С 13.02.1800 — Кирасирский ген.-лейтенанта фон Бринкена полк.
 С 31.03.1801 — Глуховский кирасирский полк.
 1806-1807 — участие в русско-прусско-французской войне.
 06.05.1806 — вошёл в состав 9-й дивизии.
 28.10.1810 — вошёл в состав 2-й кирасирской дивизии.
 1812 — Отечественная война 1812 года.
 1813 — в составе 2-й кирасирской дивизии 1-го кавалерийского корпуса резервной армии.
 13.04.1813 — полку пожалованы Георгиевские штандарты образца 1806 года с надписью «За отличіе при пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ предѣловъ Россіи 1812 года».
 с 08.05.1832 — Кирасирский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Павловича полк.
 с 19.09.1849 — Кирасирский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полк.
 с 19.03.1857 — Глуховский Кирасирский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полк.
 27.05.1860 — соединён с Новомиргородским драгунским полком, образовав Глуховский Драгунский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полк.
 1864 — участвовал в подавлении Польского восстания.
 с 25.03.1864 — 6-й Драгунский Глуховский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полк.
 с 08.07.1911 — 6-й Драгунский Глуховский императрицы Екатерины Великой полк.
 с 29.07.1914 — участие в Первой мировой войне.
 В начале 1918 упразднён.

Командиры 
 1820 — полковник Тарасов 5-й
 1839—1841 — полковник Василий Семенович Денисов 2-й
 23.01.1843—29.12.1847 — полковник (с 06.12.1847 генерал-майор) барон Евстафий Романович Менгден
 1894—1899 — полковник Николай Артемьевич Вилламов
 1909 — полковник Николай Николаевич Дуров

Шефы 
 16.07.1808—19.11.1812 — полковник М. И. Толбузин
 с 29.12.1812 — генерал-майор И. С. Леонтьев
 23.02.1830—28.08.1849 — великий князь Михаил Павлович
 19.09.1849—23.06.1911 — великая княгиня Александра Иосифовна

Места дислокации 
 1820 — Дмитровск Орловской губернии. Полк входил в состав 2-й Кирасирской дивизии.
 1897—1914 — Остроленка Ломжинской губернии.

Примечания

Литература 
 

Кирасирские полки
Кирасирские полки Российской империи
Драгунские полки Российской империи